Хобал Вијехо има више значења:

 Хобал Вијехо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хобал Вијехо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику